Sjölidsjön kan syfta på:
Sjölidsjön, Västergötland, sjö i Falkenbergs kommun,  (6,52 ha)
Sjölidsjön, Västerbotten, sjö i Vännäs kommun,  (4,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn